O Estádio Gilberto Resende Rocha, conhecido por Resendão, é um estádio de futebol localizado na cidade de Gurupi, no estado de Tocantins, pertence ao Governo Estadual e tem capacidade para 5.000 pessoas .

Referências 

Estádios de futebol do Tocantins
Gurupi